Rückersdorf ist der Name folgender Orte:

Deutschland:
 Rückersdorf (Mittelfranken), Rüdigersdorf (1234), Gemeinde im Landkreis Nürnberger Land, Bayern
 Rückersdorf (Niederlausitz) (1234), Gemeinde im Landkreis Elbe-Elster, Brandenburg
 Rückersdorf (Thüringen), Rudigersdorf VI (1181), Gemeinde im Landkreis Greiz, Thüringen
 Rückersdorf (Lichtenau), Ruckersdorf (1317), Ortsteil des Marktes Lichtenau, Landkreis Ansbach, Bayern
 Rückersdorf (Neustadt in Sachsen), Rudigersdorf (1223), Ortsteil der Stadt Neustadt in Sachsen, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen
 Rückersdorf (Uhlstädt-Kirchhasel) (1457), Ortsteil der Gemeinde Uhlstädt-Kirchhasel, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen

Österreich:
 Rückersdorf (Gemeinde Harmannsdorf), Roukerisdorf (1113), Katastralgemeinde der Gemeinde Harmannsdorf in Niederösterreich
 Rückersdorf (Kärnten), Katastralgemeinde der Gemeinde Sittersdorf in Kärnten

Tschechien
 Dolní Řasnice, bis 1949 Rückersdorf, Gemeinde im Okres Liberec

Polen
 Siecieborzyce (Rückersdorf), Ortschaft der Gemeinde Szprotawa, Powiat Żagański

Siehe auch:
 Rückers